

Топоніми 
Кітаґата — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Кітаґата — колишнє містечко в Японії, у префектурі Міядзакі. Складова сучасного міста Нобеока.
Кітаґата — колишнє містечко в Японії, у префектурі Саґа. Складова сучасного міста Такео.